

Климовка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Климовка — присілок, Чеховський район, Московська область

Див. також 
 Климівка